Blairsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Blairsville (Georgia)
Blairsville (Pennsylvania)